

Codici 
 YOD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto militare della base di Cold Lake, Alberta (Canada)

Linguistica 
 Jod (anche iod o yod) – nome alternativo dell'approssimante palatale 
 Jōdh – lettera dell'alfabeto ebraico
 Jod – lettera introdotta dai linguisti per rappresentare il fonema /j/ nella lingua greca antica